Personaggi di Zack e Cody al Grand Hotel – personaggi della serie Zack e Cody al Grand Hotel
 Personaggi di Zack e Cody sul ponte di comando – personaggi della serie Zack e Cody sul ponte di comando